«Времена года в Буэнос-Айресе» (, Estaciones Porteñas, ) — цикл из четырёх композиций (танго) аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, сочинённых между 1965 и 1970-м годами. Сам композитор исполнял их как вместе, так и отдельно друг от друга.

Проблема названия и датировки произведения 
Сочинение «Cuatro Estaciones Porteñas», также известное как «Estaciones Porteñas» или «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» представляют собой набор из четырёх танго-композиций, написанных Астором Пьяццоллой в разное время и при разных обстоятельствах (тем не менее, иногда указывается 1968 год сочинения), хотя Пьяццолла исполнял их время от времени вместе. Чаще всего это случалось в исполнении созданного Пьяццоллой Квинтета (струнные инструменты с участием бандонеона, исполнявшего сольную партию).

Вставив в название сочинения слово «Porteño», Пьяццолла намекал на тех, кто родился или живёт в Буэнос-Айресе, аргентинской столице, бедняков, живущих в предпортовых улочках, в обществе которых родилось аргентинское танго. «Времена года» Пьяццоллы — это не «времена года» в классическом понимании (как смена сезонов). В названии автор указывает, что речь идёт о разных периодах жизни жителя окраины столицы Буэнос-Айреса. В концертной практике исполнения произведения устоялась другая традиция — переводить название «Времена года в Буэнос-Айресе», а не «Смена времён года в жизни бедного жителя пригорода Буэнос-Айреса».

Пьяццолла свободно использует форму барочного концерта, чередуя фрагменты соло и тутти. Композитор сочетает различные музыкальные традиции: классическую, джазовую, афро-испанскую. Некоторые исследователи находят в сочинении элементы программной музыки:
«Пьяццолла пытается описать жизнь жителя Буэнос-Айреса; с помощью танго возникает богемный образ Буэнос-Айреса, выражение души Буэнос-Айреса. Одиночество, холод в Invierno Porteño… чувство одиночества и холода прерывается сильными ритмичными импульсами… В Primavera Porteña мы находим первую любовь. Тело и соблазнение. Пикник в парке. Влюблённые. Город возродился после зимы. Деревья окрашены в зелень и запах цветов наводнил весь город».

Состав произведения 
Вот хронологический порядок создания отдельных частей произведения:
 «Verano Porteño» (Буэнос-Айрес, Лето), эпизод написан в 1965 году, первоначально как музыкальный фрагмент к спектаклю «Melenita de Oro» Альберто Родригеса Муньоса.
 «Otoño Porteño» (Буэнос-Айрес, Осень), эпизод написан в 1969 году.
 «Primavera Porteña» (Буэнос-Айрес, Весна), эпизод написан в 1970 году.
 «Invierno Porteño» (Буэнос-Айрес, Зима), эпизод написан в 1970 году.
Существуют две традиции последовательности исполнения эпизодов «Cuatro Estaciones Porteñas». Одна основана на последовательности исполнения концертов цикла Антонио Вивальди («Весна» — «Лето» — «Осень» — «Зима»), этой последовательности придерживается транскрипция для скрипки и струнного оркестра Десятникова, другая исходит из более близкого самому Пьяццолле порядка частей («Осень» — «Зима» — «Весна» — «Лето»). Принято считать, что календарный год аргентинцы в силу особенностей природы и климата начинают с осени.

Транскрипции сочинения 
В оригинальной авторской версии солирующим инструментом является бандонеон, инструмент который широко используется в аргентинском танго. Аккомпанирующий ансамбль включает: электрическую гитару, фортепиано, скрипку (или альт). Вскоре появились различные транскрипции и оркестровки, к которым автор относился с одобрением.

В 1996-1998 годах, российский композитор Леонид Десятников сделал свободную транскрипцию «Времен года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы для скрипки и струнного оркестра. В каждую часть этого цикла он включил несколько цитат из «Времён года» Антонио Вивальди, учитывая различия сезонов в северном и южном полушариях, например, в «Verano Porteño» («Лето») добавил элементы «L’Inverno» («Зимы») Вивальди.

Примечания

Литература 
 Clemente, Peter Arthur. The Structural and Cyclical Organization of Astor Piazzolla’s Las Cuatro Estaciones Portenas. University of Hartford. 2012.

Ссылки 
 Официальный сайт Астора Пьяццоллы.

Танго Астора Пьяццоллы
Музыкальные произведения 1965 года
Музыкальные произведения 1969 года
Музыкальные произведения 1970 года
Времена года в музыке